Tornado kan syfta på

 Tornado – en virvelstorm, se tromb
 Tornado (båtmodell) – en tvåmanssegelkatamaran
 Tornado (båttillverkare) - en brittisk tillverkare av ribbåtar
 Tornado (TV-serie) – tv-serie producerad av Galenskaparna och After Shave
 Tornado (musikalbum) – ett musikalbum utgivet 1993 av Galenskaparna och After Shave
 Tornado (åkattraktion) – på nöjesfältet Liseberg i Göteborg
 Tornado twio dollyo-chagi – en chagi (spark) som bland annat förekommer i kampsporten Taekwondo
 Panavia Tornado – ett stridsflygplan